John Crow ist der Name folgender Personen:

*John David Crow (1935–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
John William Crow (* 1937), kanadischer Bankier